Ló (ou Lot) — personagem bíblico, sobrinho de Abraão

Topónimos
 Rio Lot — rio francês
 Lot (departamento) — departamentos da França
 Lot (Bélgica) — uma comuna belga

Desambiguações de topônimos